Hanky Panky – cocktail
 Frottole su frottole (Hanky Panky) – episodio della quinta stagione della serie televisiva M*A*S*H
 Hanky Panky - Fuga per due (Hanky Panky) – film del 1982 diretto da Sidney Poitier
 Hanky Panky – singolo di Madonna del 1990
 Hanky Panky – album dei The The del 1994